Gerstbrein ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Gerstbrein (* 1959), deutscher Musiker, Arrangeur und Komponist

Gerstbrein ist auch ein Synonym für den bayerischen Eintopf Ritschert